Le qualificazioni del singolare del Gran Canaria Challenger I 2021 sono un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto sono subentrati i Lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di Serie

  Michael Vrbensky (secondo turno)
  Alex Molcan (qualificato)
  Manuel Guinard (qualificato)
  Oriol Roca Batalla (secondo turno)

  Giulio Zeppieri (primo turno)
  Nikolas Sanchez Izquierdo (secondo turno)
  Filip Cristian Jianu (primo turno)
  Sadio Doumbia (primo turno)

Qualificati 
  Alex Molcan
  Manuel Guinard
  Alex Marti Pujolras
  Emilio Nava

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4 

Gran Canaria Challenger I 2021